Sárospatak steht für:

Sárospatak, ungarische Stadt
Kleingebiet Sárospatak, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
Kreis Sárospatak, heutiger Kreis in Ungarn